United League 1897–98 var den anden sæson af den engelske fodboldliga United League. Ligaen havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turnerningen blev vundet af Luton Town FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Alle holdene spillede også i en anden liga denne sæson. Woolwich Arsenal FC, Loughborough Town FC og Luton Town FC spillede i Football League Second Division, Millwall Athletic FC, Southampton FC og Tottenham Hotspur FC spillede i Southern League Division 1, mens Rushden FC, Kettering FC og Wellingborough FC spillede i Midland League.

Efter sæsonen forlod Loughborough Town FC ligaen, således at holdet efterfølgende kun spillede i The Football League. Til gengæld blev tre nye hold optaget i United League:
 Bristol City FC og Reading FC, som begge i sæsonen 1897-98 spillede i både Southern League Division 1 og Western Football League.
 Brighton United FC, som indtil da ikke havde spillet ligafodbold på højt niveau.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Archive 1897-98  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i United League
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898